Боссон — фамилия:

 Боссон (род. 1975) — популярный шведский певец и композитор.
 Боссон, Барбара (1939—2023) — американская актриса.